Langnau im Emmental, een gemeente in het kanton Bern
 Langnau am Albis, een gemeente in het kanton Zürich
 Langnau bei Reiden, een voormalige gemeente in het kanton Zürich

Eveneens wordt Langnau als afkorting gebruikt voor de ijshockeyclub: SCL Tigers uit Langnau im Emmental